Verno est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1953), chanteur et guitariste américain
 (né en 1981), joueur finlandais de football
Jerry Verno (1895-1975), acteur anglais

Prénom
Verno Phillips (né en 1969), boxeur bélizien

Toponyme

, chaîne de montagne du nome de Kastoria

Homonymie de patronyme